

Informatique 
 MagiC, un système d'exploitation pour ordinateurs personnels Atari ST
 Magic OnLine, un fournisseur d'accès Internet français
 
 Magic, un projet de cryptanalyse des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale
 Magic Software Enterprises, un éditeur de logiciels d'envergure internationale ayant son siège social à Or Yehuda, en Israël
 Magic eDeveloper (aujourd'hui Magic XPA), un logiciel de Rapid Application Development, édité par Magic Software Enterprises
 Magic xpi, suite d'intégration Métier et Processus (ou EAI), édité par Magic Software Enterprises

Œuvres

Cinéma et télévision 
 Magic, un film de Sam Newfield sorti en 1929
 Magic, un film de Richard Attenborough sorti en 1978
 Magic, une série d'animation produite par le studio Xilam

Littérature 
 Magic, revue pop moderne, un mensuel français consacré aux musiques indépendantes
 Magic, un manga de Shimizu Reiko

Chansons 
 Magic, un single de MAX
 , un single de 
 Magic, un single de Coldplay
 Magic, une chanson du groupe de new wave américain The Cars (1984)
 MAGIC, un single du groupe AAA sorti en 2017

Albums 
 , un album de Jorma Kaukonen, sorti en 1985
 Magic, un album live pirate de Björk, sorti en 1998
 Magic, un album de Bruce Springsteen, sorti en 2007
 Magic, un album de Jolin Tsai, sorti en 2003
 Magic, un album studio d'EXO-CBX, sorti en 2018
 Magic, un album de Nas, sorti en 2021

Sports 
 Orlando Magic, une équipe américaine de basket-ball évoluant en NBA,
 Magic, le surnom d'Earvin Johnson, un ancien joueur de NBA
 Magic, une goélette de course, defender américain lors de la Coupe de l'America (America's Cup) de 1870

Autres 
  (1975-2013), le pseudonyme du rappeur américain Awood Johnson
 Magic!, un groupe de reggae-pop canadien
 Magic : l'assemblée, un jeu de cartes à collectionner
 , une chaîne de télévision du groupe Channel Four Television Corporation
 Matra R550 Magic, un missile air-air à courte portée

Homonymie de titre